Esse artigo documenta a pandemia de COVID-19 na Turquia. O primeiro caso foi confirmado em 11 de março de 2020.

Linha do tempo

Janeiro de 2020 

Em 24 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde da Turquia instalou câmeras térmicas nos aeroportos. O ministério também decidiu sujeitar qualquer passageiro que chegasse da China a exames adicionais e colocar em quarentena quem mostrasse os sintomas da infecção por coronavírus. As triagens foram posteriormente expandidas para incluir países que relataram um alto número de casos confirmados. Outras medidas de precaução nos aeroportos incluíam armas de infravermelho, desinfecção em todos os portões da alfândega e entrega de máscaras cirúrgicas gratuitas e folhetos de instruções.

Em 31 de janeiro, o governo turco enviou um avião para transportar 34 cidadãos turcos e de outras nacionalidades que estavam em Wuhan. Os outros incluem sete azerbaidjanos, sete georgianos e um albanês. A China encomendou 200 milhões de máscaras à Turquia, além da produção anual da Turquia de 150 milhões de máscaras.

Fevereiro de 2020 
Em 1 de fevereiro, a Turquia anunciou sua decisão de interromper todos os voos da China. A fronteira com o Irã foi fechada em 23 de fevereiro, depois que as autoridades iranianas não seguiram o conselho da Turquia de colocar em quarentena a cidade iraniana de Qom. No mesmo dia, a Turquia anunciou sua decisão de interromper todos os voos de e para o Irã.

Em 29 de fevereiro, a Turquia anunciou o término de todos os voos de e para Itália, Coréia do Sul e Iraque. Logo depois, a fronteira com o Iraque também foi fechada. O ministério também estabeleceu hospitais de campanha perto das fronteiras do Iraque e do Irã.

Março de 2020 
As cidades turcas realizaram um grande trabalho de desinfecção em locais públicos e veículos de transporte de massa. Em Istambul, foram instalados pontos com desinfetantes para as mãos nas estações de metrô.

Nas primeiras horas de 11 de março de 2020, o ministro da saúde Fahrettin Koca anunciou que um turco que havia contraído o vírus enquanto viajava pela Europa foi o primeiro caso de coronavírus do país. O paciente foi isolado em um hospital não revelado e seus familiares foram observados.

Em 13 de março, o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, fez um anúncio através de sua conta oficial no Twitter, confirmando que um parente da primeira pessoa infectada com testou positivo para o vírus, então foi tomado sob observação e as medidas necessárias foram tomadas. À noite, foi anunciado que três outras pessoas da mesma família haviam testado positivo para coronavírus e, portanto, o número de casos confirmados na Turquia subiu para cinco. Mais tarde, Koca anunciou que o número de casos confirmados subiu para seis, com um peregrino que recentemente retornou de Umrah testando positivo.

De acordo com a declaração do Ministério da Juventude e Esportes, 5.392 dos 10.330 cidadãos que retornaram de Umrah estavam de quarentena em dormitórios em Ancara, enquanto os 4.938 restantes estavam em quarentena de Cônia. Em 15 de março, Koca anunciou que o número de casos confirmados aumentou para 18, com 7 dos novos casos originários da Europa e 3 casos originários dos Estados Unidos.

Em 16 de março, Koca anunciou que o número de casos confirmados havia aumentado para 47, com novos casos originários do Oriente Médio, Europa e Estados Unidos. A Diretoria de Comunicações anunciou que o Presidente Erdoğan presidiria uma reunião com a coordenação na quarta-feira para discutir planos de combate ao novo tipo de coronavírus e informar o público sobre os resultados posteriormente. Em 17 de março, foi relatada a primeira morte por coronavírus, um paciente de 89 anos, enquanto o número de casos confirmados subiu para 98.

Novos casos por dia

Média dos últimos sete dias